MYSTIC — programa de vigilância dos Estados Unidos
 Washington Mystics — um time de basquete

Localidades

Mystic (Connecticut)
Mystic (Iowa)

Desambiguação